Le sigle CSMP ou Csmp peut faire référence à :
 Conseil supérieur des messageries de presse, en France ;
 Club sportif Marseille Provence Handball, en France.